Кербиц (Кёрбиц) — фамилия:

 Кербиц, Вера Владимировна (1894—1981) — жена Виталия Мартануса и Михаила Зощенко.
 Кербиц, Генрих Петрович (?—?) — русский генерал.

См. также 
 Кербер
 Кёрби